Леушены — село в Теленештском районе Молдавии
 Леушены — село в Хынчештском районе Молдавии